Aeroporto di Madrid-Barajas – principale aeroporto della Spagna a 12 km da Madrid
 Aeroporto di Madrid-Cuatro Vientos – a 8 km da Madrid
 Aeroporto di Madrid-Torrejón – ex aeroporto militare a 24 km da Madrid